Grigoraș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Grigoraș (n. 1989), fotbalist român
 Anca Grigoraș (n. 1957), gimnastă română 
 Aurel Grigoraș (1932-2000), dirijor român
 Cristina Grigoraș (n. 1966), gimnastă română
 Cristina Grigoraș (canotoare) (n. 1990), canotoare română 
 Gheorghe Grigoraș, general român
 Ioan Grigoraș (n. 1963), luptător român
 Ioan Grigoraș (profesor) (n. 1930), profesor universitar român
 Justin Grigoraș (1923-2012), jurist și demnitar comunist român
 Neculai Grigoraș (1944-2017), deputat român
 Nicu Grigoraș (1948-1999), pilot și preparator român de automobile
 Petre Grigoraș (n. 1964), fotbalist român și antrenor de fotbal
 Stela Grigoraș (n. 1968), politiciană din Republica Moldova
 Veronica Grigoraș (n. 1962), actriță din Republica Moldova
 Viorel Grigoraș (n. 1958), senator român

Nume de familie românești